Антиохиан (Antiochianus) е име на:

 Флавий Антиохиан, консул 270 г.

Вижте също 
 Антиохия (Antiochia ad Orontem)
 Антиох
 Антиохис